Slovo pelech (nebo zdrobnělina pelíšek) má více významů:
 pelech (zvěř) – místo, kde zaléhá zvěř
 Pelech (Izrael) – kibuc v Izraeli

příjmení osob
 Jiří T. Pelech (* 1967) – český scifista a překladatel
 Tomáš Pelech (1904–1981) – český malíř

Související články 
 Pelíšek

Rozcestníky - příjmení